El término inodoro puede referirse a:

 el inodoro, un aparato utilizado para defecar que dirige los excrementos hacia la instalación de saneamiento;
 los inodoros en Japón, un artículo que detalla los usos y costumbres japoneses en el uso del sanitario;
 la propiedad de inodoro, una característica que indica la carencia de olor;